Nudlbichl ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Nudlbichl (Samerberg), Ortsteil von Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Nudlbichl (Lienzer Dolomiten) (), Berg in den Lienzer Dolomiten, Bezirk Lienz, Tirol